Епир може да се отнася за:
 Автономна Република Северен Епир - гръцка държава, просъществувала между 28 февруари и 27 октомври 1914;
 Античен Епир - елинистична държава, просъществувала между 330 и 167 г. пр.н.е.
 Епир – историко-географска област в Северна Гърция и Южна Албания;
 Епир - административна област в днешна Република Гърция;
 Епиро - сестра на Пентей в древногръцката митология;
 Епирско деспотство – държава, съществувала в периода 1205–1479 в земите на историко-географска област;
 Римски Епир:
 Стар Епир
 Нов Епир – провинции на Римската империя;